Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1990.

Paul Annacone era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Thomas Muster.

Anders Järryd ha battuto in finale 6–3, 6–3, 6–1 Horst Skoff.

Teste di serie

  Thomas Muster (semifinali)
  John McEnroe (quarti di finale)
  Martín Jaite (quarti di finale)
  Horst Skoff (finale)

 Carl-Uwe Steeb (secondo turno) 
 Aleksandr Volkov (semifinali) 
 Jimmy Arias (secondo turno) 
 Michael Stich (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Bank Austria Tennis Trophy 1990